Список известных носителей-женщин см. Бабарыкина.

Бабары́кин — русская фамилия.

Известные носители 
 Бабарыкин, Василий Дмитриевич — переводчик с французского (1796).
 Бабарыкин, Виктор Александрович (род. 1965) — российский художник.
 Бабарыкин, Иван Павлович — воевода в Старой Руссе (1672).
 Бабарыкин, Максим Александрович (род. 1979) — российский легкоатлет.
 Бабарыкин, Михаил Борисович — новгородский воевода, посол царя Михаила в Швецию (1614).
 Бабарыкин, Никита Михайлович (?—1682) — окольничий при царе Алексее, начальник Приказа Большой Казны (1662—1678).
 Бабарыкин, Николай Никитович — председатель колхоза «Родина» Шипуновского района Алтайского края, Герой Советского Союза.
 Бабарыкин, Пётр Иванович — российский военный, генерал-поручик. Кавалер ордена Святого Георгия IV степени (1787).
 
 Бабарыкин, Яков Михаилович (?—1631) — воевода, начальник Поместного приказа с 1624 года в Москве.